Томас Мустер је други пут освојио турнир. У финалу је победио Бориса Бекера резултатом 4:6, 5:7, 6:1, 7:6(8:6), 6:0.

Носиоци 

  Пит Сампрас (друго коло)
  Борис Бекер (финалиста)
  Јевгениј Кафељников (треће коло)
  Горан Иванишевић (полуфинале)
  Серђи Бругера (четвртфинале)
  Михаел Штих (друго коло)
  Алберто Берасатеги (треће коло)
  Магнус Ларсон (друго коло)
|
  '''Томас Мустер (победник) 
  Рихард Крајичек ''(четвртфинале) 
  Андреј Медведев ''(прво коло) 
  Стефан Едберг ''(прво коло) 
  Марк Росе ''(треће коло) 
  Андреа Гауденци ''(полуфинале) 
  Томас Енквист ''(друго коло) 
  Јако Елтинг ''(прво коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Монте Карло мастерс
Тенис 1995.